«Зрадник» — радянський німий художній фільм 1926 року.
 «Зрадник» — британський детективний фільм 1957 року.
 «Зрадник» — український фільм 2017 року.
 «Зрадник» — італійський біографічний фільм 2019 року.